Хлори́д фо́сфора(III) PCl — химическое соединение фосфора и хлора. Является наиболее важным из трёх известных хлоридов фосфора; ценное химическое сырьё для производства разнообразных фосфорсодержащих органических соединений.

Физические свойства 
При нормальных условиях трихлорид фосфора — бесцветная, дымящая во влажной среде жидкость с резким неприятным запахом. Обладает слезоточивыми свойствами.

Химические свойства 
Фосфор в PCl3 находится в степени окисления +3, а хлор — в степени −1. Многие из свойств соединения обусловлены именно этими обстоятельствами. В присутствии воды — дымит и разлагается.

PCl3 — базовый продукт для других производных фосфора, получаемых из него при окислении до пентахлорида (PCl5), тиофосфорилхлорида (PSCl3) или оксихлорида (POCl3).

Если пропустить электрический разряд через смесь пара PCl3 и газообразного водорода, образуется редкий сложный хлорид фосфора с формулой P2Cl4.

Известно большое число сходных реакций замещения, в том числе и с органическими веществами — спиртами и фенолами:

 

Спирты реагируют сходным образом:

 

 
Наличие неподелённой электронной пары у атомов фосфора обуславливает способность трихлорида проявлять донорные свойства, образуя электронейтральные комплексы, например, [Ni(PCl3)4].
По химической природе трихлорид фосфора является хлорангидридом фосфористой кислоты. Гидролиз её приводит к образованию двух кислот, а взаимодействие со щелочами — двух солей:

Примечания

Литература 
 

Хлорид
Прекурсоры Списка 3 Конвенции по запрещению химического оружия